Белины () – населённые пункты в Польше.

 Белины – село в гмине Брохув Сохачевского повята Мазовецкого воеводства;
 Белины – село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Белины – деревня в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Белины – село в Келецком повяте Свентокшиского воеводства;
 Белины – деревня в Конецком повяте Свентокшиского воеводства;
 Белины – село в гмине Млодзеншин Сохачевского повята Мазовецкого воеводства;
 Белины – село в Нисковском повяте Подкарпатского воеводства;
 Белины – село в Пшихуском повяте Мазовецкого воеводства;
 Белины – село в Радомском повяте Мазовецкого воеводства;